Кесвик има више значења:
 Кесвик (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Кесвик (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Кесвик (Камберланд)